Lewisham kan syfta på följande:

 Lewisham, stadsdel i London, England
 London Borough of Lewisham, kommun i London, England
 Lewisham, New South Wales, stadsdel i Sydney, Australien
 Lewisham, Tasmanien, ort i Tasmanien, Australien